Za:

 ZA — двубуквенный код ЮАР по стандарту ISO 3166-1 alpha-2
 .za — национальный домен верхнего уровня для ЮАР.
 ZA — код Чжуанского языка (Китай) по стандарту ISO 639-1
 ZA — Международный код IATA присвоенный российской авиакомпании Интеравиа
 ZA — зеттаампер — обозначение 1021 ампер
 zA — зептоампер — обозначение 10−21 ампер

 ZoneAlarm — межсетевой экран разрабатываемый фирмой Check Point Software Technologies

См. также 
 За